Zurück zum Glück steht für:

 Zurück zum Glück (Die-Toten-Hosen-Album), Musikalbum der Band Die Toten Hosen (2004)
 Zurück zum Glück (PA-Sports-Album), Musikalbum von PA Sports (2012)
 Zurück zum Glück (Film), deutscher Film von Wolfgang Dinslage (2010)